Гран-прі Франції 2019 (офіційно — Formula 1 Pirelli Grand Prix de France 2019) — автогонка, восьмий етап чемпіонату світу Формули-1 сезону 2019 року, який пройшов 23 червня на трасі Поль Рікар.

Кваліфікація 

 1.  Данило Квят і Джордж Расселл були зобов'язані розпочинати гонку з останніх місць стартової решітки через перевищення квот компонентів енергоблоку.

Перегони 

 1.  Даніель Ріккардо фінішував 7-м, але отримав два 5-секундних пенальті, перший з яких отримав за перевагу, отриману під час виходу за межі треку, а другий за небезпечне повернення до траси.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 

Звіти про Гран-прі сезону 2019 Формули-1
Гран-прі Франції
Червень 2019
2019 у Франції